

Sigle 
 Upper Esophageal Sphincter – sfintere esofageo superiore

Codici 
 UES – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Waukesha (Stati Uniti)